V de Vendetta puede referirse a:

 V de Vendetta, serie de historietas realizada por Alan Moore (guion) y David Lloyd (ilustración); o
 V for Vendetta, película dirigida por James McTeigue y producida por Joel Silver y los hermanos Wachowski basada en la historieta del mismo nombre.